

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет – Альбервиль 1992 - Медальный зачет

Зимние Олимпийские игры 1992
Итоги зимних Олимпийских игр